Кубок Болгарії з футболу 1991—1992 — 52-й розіграш кубкового футбольного турніру в Болгарії. Титул вдруге поспіль здобув Левські (Софія).

Календар

Перший раунд 

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|28 серпня 1991

|}

Другий раунд 

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|11 вересня 1991

|}

Третій раунд 

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|25 вересня 1991

|}

Четвертий раунд 

|-
|colspan="5" style="background-color:#fcc" align=center|17/30 жовтня 1991

|}

1/16 фіналу 

|-
|colspan="5" style="background-color:#fcc" align=center|13/27 листопада 1991

|}

1/8 фіналу 

|-
|colspan="5" style="background-color:#fcc" align=center|7/12 грудня 1991

|}

1/4 фіналу 

|-
|colspan="5" style="background-color:#fcc" align=center|4/18 березня 1992

|}

1/2 фіналу 

|-
|colspan="5" style="background-color:#fcc" align=center|1/15 квітня 1992

|}

Фінал

Посилання 
 Кубок Болгарії на bulgarian-football 

1991–1992
Болгарія
Болгарія
1991 у болгарському спорті
1992 у болгарському спорті